Ludvík Portugalský (3. března 1506, Abrantes – 27. listopadu 1555, Lisabon) byl druhým synem portugalského krále Manuela I. a jeho druhé manželky Marie Aragonské (třetí dcera Katolických Veličenstev). Zúčastnil se dobytí Tunisu.

Mládí 

Ludvík se stal po svém otci vévodou z Beji, byl také jmenován portugalským konstáblem a převorem řádu svatého Jana Jeruzalémského s portugalským ústředím ve městě Crato.

Dobytí Tunisu 
Během dobytí Tunisu (1535) velel Ludvík, švagr císaře Karla V., portugalské armádě. Císař Karel V. výslovně požadoval účast tehdejší nejmocnější loď na světě s 366 bronzovými děly, portugalský galeon São João Baptista, známý také jako Botafogo. Byl to čelní kloun lodě Botafogo, který rozbil řetězy v La Goletta, které bránily vstupu do přístavu v Tunisu a umožnila křesťanské spojenecké flotile dosáhnout města a dobýt ho.

Rodina 
Ludvík se nikdy neoženil, ale měl nemanželského syna s dcerou Pedra Gomese z Évory Jolandou Gomesovou, zvanou Pelicana, která prý zemřela 16. července 1568 jako jeptiška v Santarému. Někteří říkají, že se ve městě Évora nakonec vzali a tím legitimizovali původ svého syna.

Jejich syn Antonín byl po smrti krále Sebastiána Portugalského v bitvě u Alcácer Quibir jedním z nárokovatelů trůnu a v důsledku dynastické krize se stal v roce 1580 asi na měsíc portugalským králem.

Ludvík zemřel 27. listopadu 1555 ve věku 49 let v Lisabonu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalští infanti
Portugalští římští katolíci
Narození v roce 1506
Narození 3. března
Úmrtí v roce 1555
Úmrtí 27. listopadu
Úmrtí v Lisabonu
Muži